Аксаринский район — административно-территориальная единица в составе Каркаралинского округа Казакской АССР, существовавшая в 1928—1929 годах.

Аксаринский район был образован 17 января 1928 года в составе Каркаралинского округа (утвержден ВЦИК 3 сентября того же года). В состав района вошли части территорий упразднённых Аксаринской, Берккаринской, Кзылтауской и Кентской волостей бывшего Каркаралинского уезда Семипалатинской губернии. Центром района было определено урочище Бес-Оба.

14 декабря 1929 года постановлением ЦИК Казакской АССР Аксаринский район был упразднён.

Примечания 

Упразднённые районы Казахстана